Сельсоветы () в Латвийской ССР были образованы в 1945 году как составная часть волостей (), представляя собой вид низшей (третьего уровня) административно-территориальной единицы ЛССР.

В 1949 году, в результате территориальной реформы, волости и образуемые ими уезды () были упразднены, а на их месте учреждены районы (), таким образом, сельсоветы перешли на второй (низший) уровень административно-территориального деления Латвийской ССР.

Учреждение 
Процесс формирования сельсоветов начался 1 августа 1945 года с принятием декретов Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о создании сельсоветов в Мадонском, Абренском и Илукстском уездах. 10 сентября 1945 года были приняты декреты о создании сельсоветов в Талсинском, Тукумском, Кулдигском, Айзпутском, Екабпилсском, Валмиерском и Лудзенском уездах. В последних двух уездах: Цесисском и Лиепайском, сельсоветы были образованы аналогичными декретами 8 октября 1945 года.

Количество 
Всего первоначально было учреждено 1362 сельсовета, распределённых между 510 волостями, но уже со следующего года их количество стало уменьшаться, сократившись почти вдвое к июлю 1954 года.

Упразднение 
В начале 1990-х годов, в период с 15 февраля 1990 года по 15 августа 1991 года, сельсоветы были упразднены путём их реорганизации в волости.

Перечни

По состоянию на 1 июля 1954 года 
Согласно справочнику «Административно-территориальное деление Латвийской ССР 1954 год», по состоянию на 1 июля 1954 года в Латвийской ССР было 708 сельсоветов.

По состоянию на 1 июля 1957 года 
Согласно справочнику «Административно-территориальное деление Латвийской ССР 1957 год», по состоянию на 1 июля 1957 года в Латвийской ССР был 661 сельсовет.

По состоянию на 1 августа 1961 года 
Согласно справочнику «Административно-территориальное деление Латвийской ССР 1961 год», по состоянию на 1 августа 1961 года в Латвийской ССР было 607 сельсоветов.

По состоянию на января 1972 года 
Согласно справочнику «Административно-территориальное деление Латвийской ССР 1972 год», по состоянию на 1 января 1972 года в Латвийской ССР было 534 сельсовета.

По состоянию на 1 января 1978 года 
Согласно справочнику «Административно-территориальное деление Латвийской ССР 1978 год», по состоянию на 1 января 1978 года в Латвийской ССР было 481 сельсовет.

Примечания 

Латвийская ССР
Бывшие административные единицы Латвии